Майтрея (Майтрейя; Maitreja; Maitreya) — многозначный термин.

 Майтрея — в буддизме глубоко почитаемый персонаж с пробуждённым сознанием (бодхисаттва) и просветлённый (будда); ожидаемый учитель человечества.
 Майтрея ( — мудрец, персонаж древнеиндийского эпоса «Махабхараты».
 Майтрея ( — духовное существо, фигурирующее в теософической литературе.
 Майтрея-Натха (ок. 270—350) — в буддизме основатель направления, получившего название «школа Йогачара».

См. также 
 Махатма
 Мессия
 Христос